Il gruppo della calcantite è un gruppo di minerali con formula chimica generale M2+SO4·5H2O deve M = Mg, Cu, Mn, Fe.

Minerali del gruppo della calcantite 
 Calcantite
 Jôkokuite
 Pentahydrite
 Siderotilo

Note

Collegamenti esterni 
 

Calcantite